França
Franceses — povo da França
Língua francesa — idioma indo-europeu

Desambiguações de gentílicos